Coorow kan syfta på följande platser:

Australien 

 Coorow (ort), Western Australia, 
 Coorow (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar